Paul Gustave Fischer (1860–1934) – duński malarz
 Paul Henri Fischer (1835–1895) – francuski lekarz, zoolog i paleontolog

 Paul Fischer  – niemiecki żeglarz, olimpijczyk